MLS může označovat:

 Major League Soccer
 MLS Cup , trofej pro vítěze play off americké Major League Soccer
 MLS Cup Playoffs, nadstavbová část americké fotbalové ligy Major League Soccer
 MLS Supporters' Shield, trofej pro nejlepší tým americké Major League Soccer
 Multilevel security
 Místní lidový soud

Externí odkazy